Chino Hills (gebergte in Californië)
 Chino Hills (plaats in Californië)